Il doppio del torneo di tennis Jameson Cup 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Bertolini e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Jonathan Erlich e Aleksandar Kitinov 7-64, 2-6, 7-64.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (primo turno)
 Massimo Bertolini /  Giorgio Galimberti (Campioni)

 Jonathan Erlich /  Aleksandar Kitinov (finale)
 Daniele Bracciali /  Gianluca Pozzi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jameson Cup 2002